Roope Hintz (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue actuellement pour les Stars de Dallas dans la LNH.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Ilves Tampere, il commence sa carrière professionnelle en 2013-2014 avec cette même équipe. Il est sélectionné en troisième ronde, en soixante-douzième position par le Lokomotiv Iaroslavl au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2015. Il est sélectionné en deuxième ronde, en quarante-neuvième position par les Stars de Dallas au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2015. En 2015, il passe au HIFK.

Il fait ses débuts dans la LNH le 4 octobre 2018, dans une victoire de 3-0, contre les Coyotes de l'Arizona.

Le lendemain de son anniversaire de ses 22 ans, le 18 novembre 2018, il marque son premier but dans la LNH contre le gardien de but allemand, Thomas Greiss des Islanders de New York dans une victoire de 6-2 au Barclays Center.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Ilves Tampere U16 || Jr. C SM-sarja Q || 10|| 4|| 1|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Ilves Tampere U16 || Jr. C SM-sarja || 13|| 7|| 1|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Ilves Tampere U16 || Jr. C SM-sarja Q || 4|| 3|| 3|| 6|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Ilves Tampere U16 || Jr. C SM-sarja || 12|| 7|| 14|| 21|| 6|| 5|| 2|| 4|| 6|| 0
|-
| 2011-2012 || Ilves Tampere U18 || Jr. B SM-sarja || 18|| 3|| 6|| 9|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Ilves Tampere U18 || Jr. B SM-sarja || 9|| 4|| 9|| 13|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Juniors de Tampa Bay || EmJHL || 20|| 20|| 15|| 35|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Bobcats de Bismarck || NAHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Ilves Tampere U18 || Jr. B SM-sarja || 1|| 2|| 0|| 2|| 0|| 7|| 3|| 6|| 9|| 4
|-
| 2013-2014 || Ilves Tampere U20 || Jr. A SM-liiga || 29|| 18|| 20|| 38|| 16|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Ilves Tampere || Liiga || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Ilves Tampere U20 || Jr. A SM-liiga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || Ilves Tampere || Liiga || 42|| 5|| 12|| 17|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || HIFK || Liiga ||33 ||8 ||12 ||20 ||4 ||18 ||2 ||4 ||6 ||2
|-
| 2016-2017 || HIFK || Liiga ||44 ||19 ||11 ||30 ||18 ||14 ||3 ||11 ||14 ||4
|-
| 2017-2018 || Stars du Texas || LAH || 70 || 20 || 15 || 35 || 27 ||22 ||4 ||8 ||12 ||4 
|-
| 2018-2019 || Stars de Dallas || LNH || 58 || 9|| 13|| 22|| 24|| 13|| 5|| 3|| 8|| 2
|-
| 2018-2019 || Stars du Texas || LAH || 21|| 9|| 13|| 22|| 10|| -|| -||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Stars de Dallas || LNH || 60 || 19 || 14 || 33 || 16 || 25 || 2 || 11 || 13 || 10
|-
| 2020-2021 || Stars de Dallas || LNH || 41 || 15 || 28 || 43 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Stars de Dallas || LNH || 80 || 37 || 35 || 72 || 28 || 6 || 2 || 2 || 4 || 2
|-

| 239 || 80 || 90 || 170 || 72 || 44 || 9 || 16 || 25 || 14

Au niveau international 

| 2011-2012 || align="left"|International-Jr U16 || 13|| 8|| 9|| 17|| 4|| +11|| align="left"| 
|-
| 2013-2014 || align="left"|International-Jr U18 || 7|| 0|| 2|| 2|| 0|| -4|| align="left"|  
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 0|| 2|| 2|| 2|| +3|| align="left"| 
|- 
| 2014-2015 || align="left"|International-Jr U20 || 20|| 6|| 4|| 10|| 4|| +6|| align="left"|  
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde junior ||7 ||3 ||1 ||4 ||2 ||-4 ||align=left| Médaille d'or

Références 

Naissance en novembre 1996
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lokomotiv Iaroslavl
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du HIFK
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Stars de Dallas